Gliebe ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gliebe (* 1963), US-amerikanischer rechtsextremistischer Aktivist
 Josef Gliebe (1873–1960), katholischer Priester